21543 Jessop – asteroide della fascia principale
 Martin Jessop Price – numismatico e antiquario britannico
 Violet Jessop – cameriera di cabina e infermiera britannica di origine argentina

Pagine correlate 

Jessup